Diatomovora är ett släkte av plattmaskar. Diatomovora ingår i familjen Isodiametridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Diatomovora